Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów były rozgrywane na przełomie 2014 i 2015 roku. Drużyny rywalizowały o tytuł mistrza Polski juniorów. W sezonie zasadniczym wystąpiło osiem zespołów.

W porównaniu do ubiegłego sezonu drużyna Podhala występowała pod własną nazwą, a nie jak w ubiegłym sezonie wspólnie z KTH Krynica. Ponadto do ligi po rocznej przerwie powróciło Zagłębie Sosnowiec zastępując inną drużynę z Sosnowca UKS Sielec. Drużynę MOSM Tychy zastępuje Naprzód Janów.

Zespół Ciarko PBS Bank KH Sanok wywalczył tytuł mistrza Polski w sezonie 2014/2015.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 6 września 2014. Każda z drużyn rozegrała po 28 spotkań (4 serie po 7 spotkań). Ostatnie spotkania tej fazy rozgrywek zakończył się 21 stycznia 2015 roku. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu nie rozgrywano fazy play-off.

Terminarz i wyniki

Tabela 
Klasyfikacja po 26 kolejkach.

Legenda:       = Zwycięzca sezonu zasadniczego

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
Centralna Liga Juniorów w hokeju na lodzie
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie